Домени́ка «Ни́кка» Ко́ста (; 4 июня 1972, Токио, Япония) — американская певица, автор песен, гитаристка и клавишник.

Биография 
Доменика Коста родилась 4 июня 1972 года в Токио (Япония) в семье аранжировщика  (1925—1983).

Дискография

Альбомы 
В детском возрасте
 Nikka Costa (1981)
 Fairy Tales aka Cuentos de Hadas (1983)
 Here I Am… Yes, It’s Me aka Loca Tentación (1989)
В дальнейшем
 Butterfly Rocket (1996)
 Everybody Got Their Something (2001)
 can'tneverdidnothin' (2005)
 Pebble to a Pearl (2008)

EPs 
 PRO★WHOA! (2011)

Демо 
 Sugarbone (1994)
 Everybody Got Their Something — Demo (2001)
 Can’tneverdidnothin' — Unreleased Version (2004)

Ремиксы 
 Return of the Funky White Girl (2001)

«Живые» альбомы 
 Live at the Bridge (1996)
 Live in Tokyo (2001)
 Live at the Roxy (2005)

Личная жизнь 
С 1992 года Никка замужем за музыкантом . У супругов есть дочь — Шугар МакКуин Стэнли (род.13.09.2006).

Примечания